Southern United is sinds het seizoen 2013/14 de naam van de voetbalclub uit Dunedin, Nieuw-Zeeland die als Otago United Football Club in 2004 speciaal werd opgericht om als een van de acht startende clubs deel te nemen in de gesloten New Zealand Football Championship (de hoogste divisie). De clubkleuren zijn blauw-geel.

De club speelde zijn thuiswedstrijden in vier verschillende stadions. Van 2004/05-2006/07 in het Caledonian Ground, in 2007/08 en 2009/10 plus 2010/11 in het Carisbrook, in het tussenliggende seizoen 2008/09 in het Sunnyvale Park en vanaf het seizoen 2011/12 in het Forsyth Barr Stadium ook bekend onder de niet-commerciëlenaam "Otago Stadium".

Competitieresultaten 2004-2018 
 Resultaten na de reguliere competitie.

Nieuw-Zeelandse voetbalclub
Dunedin
Sport in Nieuw-Zeeland (Zuidereiland)